77-й чемпионат Франции прошёл в Валь-д’Изер с 19 по 31 августа 2002 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (быстрые шахматы) победил Этьен Бакро со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 
 Val d'Isère 2002 — 77ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
2002 год в шахматах
Август 2002 года
Спорт во Франции в 2002 году